Nemzeti Bajnokság I osztályában 1959-60 ban 14 csapat küzdött a bajnoki címért. A 75. évfordulóját ünneplő Újpest nyerte meg a bajnokságot a Ferencváros előtt. A tavalyi bajnok Csepel csak tizenkettedik, a harmadik Honvéd hetedik lett ebben az évben. Fiatal tehetségek tűntek fel, Farkas János a Vasasban, Albert Flórián a Ferencvárosban.

Kiesett a Szombathelyi Haladás VSE és a BVSC, feljutott a Debreceni VSC és a Győri Vasas ETO.

Végeredmény 

A bajnok Újpesti Dózsa játékosai
Török Gábor (25) – Rajna Károly (25), Várhidi Pál (24), Győrvári József (26) – Szini József (23), Borsányi György (23) – Nagy Károly (13), Göröcs János (26), Szusza Ferenc (22), Kuharszki Béla (22), Tóth Mihály (19).
Játszott még: Halápi István (14), Bencsics József (8), Jagodics László (5), Sóvári Kálmán (4), Gallai István (3), Káposzta Benő (1) Lung Ferenc k. (1), Pataki László (1), Petrovics Tibor (1).
Edző: Balogh István , Szűcs Gyula
Az ezüstérmes Ferencvárosi TC játékosai
Horváth György (14) – Berta Ferenc (22), Mátrai Sándor (26), Dalnoki Jenő (21) – Vilezsál Oszkár (26), Dékány Ferenc (22) – Rákosi Gyula (26), Albert Flórián (26), Friedmanszky Zoltán (15), Orosz Pál (24), Fenyvesi Máté (24).
Játszott még: Landi Ferenc (12), Kocsis György (10), Dálnoki József (6), Gerendás András (6), Thomann Antal (3), Kertész Tamás (1), Nagy Gábor (1), Németh Lajos (1).
Edző: Tátrai Sándor
A bronzérmes Vasas játékosai
Szentmihályi Antal (24) – Kárpáti Béla (20), Bundzsák Dezső (26), Sárosi László (20) – Mathesz Imre (22), Berendi Pál (26) – Csordás Lajos (23), Kékesi Mihály (19), Szilágyi Gyula (17), Farkas János (14), Ihász Kálmán (16).
Játszott még: Raduly József (12), Szilágyi II János (9), Lenkei Sándor (9), Mészöly Kálmán (9), Borsos Miklós (7), Bárfy Antal (5), Nagy Károly (2), Boday Ferenc (2), Kovalik Ferenc (2), Machos Ferenc (2).
Edző:  Illovszky Rudolf

Kereszttáblázat

Díjak

Góllövőlista

Források 
 Mező Ferenc: Futball adattár 
 http://www.nemzetisport.hu
 Hungary - List of final tables (RSSSF)

Magyar 1
Magyar 1
Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok